Alqueria del Pi (Alfafar) o Alqueria de Sapatos és una alqueria situada en el carrer dels Furs de la localitat d'Alfafar, a la comarca de l'Horta Sud.
 Alqueria del Pi (les Cases de Bàrcena) és una alqueria situada en l'horta de les Cases de Bàrcena, en la comarca de València.
 Alqueria del Pi (Poble Nou) és una alqueria situada en l'horta de Poble Nou, en la comarca de València.